Concord Township (comté d'Adams, Illinois)
 Concord Township (comté d'Iroquois, Illinois)
 Concord Township (comté d'Érié, Pennsylvanie)
 Concord Township (comté de Bureau, Illinois)
 Concord Township (comté de Butler, Pennsylvanie)
 Concord Township (comté de Clinton, Missouri)
Concord Township (comté de Delaware, Pennsylvanie)
Concord Township (comté de Dubuque, Iowa)
Concord Township (comté de Hancock, Iowa)
Concord Township (comté de Hardin, Iowa)
Concord Township (comté de Louisa, Iowa)
Concord Township (comté de Pemiscot, Missouri)
Concord Township (comté de Saint-Louis, Missouri)
Concord Township (comté de Washington, Missouri)